Diethelm ist ein deutscher männlicher Vorname und Familienname.

Bekannte Namensträger

Vorname 
 Diethelm Blarer von Wartensee (1503–1564), von 1530 bis 1564 Abt des Klosters St. Gallen
 Diethelm Blecking (* 1948), deutscher Sportwissenschaftler, Historiker und Journalist
 Diethelm Ferner (* 1941), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Diethelm Georg Finsler (1819–1899), Schweizer reformierter Theologe
 Diethelm Klesczewski (* 1960), deutscher Jurist und Professor
 Diethelm Klippel (1943–2022), deutscher Jurist
 Diethelm Koch (1943–2008), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer
 Diethelm Sack (* 1948), deutscher Manager
 Diethelm Scheer (1909–1996), deutscher Ichthyologe
 Diethelm Stehr (* 1945), deutscher Landespolitiker (Hamburg) (CDU)
 Diethelm Straube (* 1957), deutscher Journalist und Moderator
 Diethelm von Krenkingen († 1206), Bischof von Konstanz
 Diethelm Wallwiener (* 1954), deutscher Gynäkologe, Geburtshelfer und Onkologe

Familienname 
 Barbara Diethelm (* 1962), Schweizer Malerin, Zeichnerin und Künstlerfarbenproduzentin
 Caspar Diethelm (1926–1997), Schweizer Komponist
 Cornelia Diethelm (* 1954), Schweizer Journalistin, Buchautorin und Musikerin
 Hans Diethelm (* 1967), Schweizer Skilangläufer
 Heidi Diethelm Gerber (* 1969), Schweizer Sportschützin
 Hermine Diethelm (1915–1997), österreichische Filmeditorin
 Lothar Diethelm (1910–2000), deutscher Radiologe, Professor an der Universität Mainz
 Markus Diethelm (* 1957), Schweizer Geschäftsmann
 Michael Diethelm (* 1985), Schweizer Fußballspieler
 Michele Diethelm (* 1994), Schweizer Unihockeyspielerin
 Patrick Diethelm (* 1964), Schweizer Koch
 Rolf Diethelm (* 1939), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer
 Roman Diethelm (* 1980), Schweizer Eishockeyspieler
 Stephan Diethelm (* 1965), Schweizer Musiker, Pädagoge & Konzert-Organisator
 Walter Diethelm (1913–1986), Schweizer Grafiker und Schriftgestalter

Siehe auch 
 (24858) Diethelm, ein Asteroid
 Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg (1852), Roman von Berthold Auerbach
 Diethelm Keller Brands, international tätige Schweizer Unternehmensgruppe

Männlicher Vorname
Familienname